Long Train Runnin', singolo del 1973 dei Doobie Brothers
 Long Train Runnin', album del 1982 dei Traks